3 miejscowości w Polsce: 
 Gogolice – osada w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Wronki
 Gogolice – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Trzcińsko-Zdrój 
 Gogolice – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. kamieńskim, w gminie Wolin